Коромисло — палиця з гачками для перенесення вантажів (в Україні — відер з водою).
 Коромисло — важіль ваг.
 Коромисло клапана — деталь механізмів.
 Коромисло — важіль для урухомлення бил маленьких дзвонів.
 Коромисло — дитяча гра, суть якої в тому, що двоє стають один до одного спиною і, переплівшись руками, по черзі нагинаються вперед, підіймаючи один одного.
 Коромисло (Aeshna) — рід бабок родини Коромисла.
 Коромисла (Aeschnidae) — родина бабок підряду Різнокрилих.